Moczary Serech (oryg. Fen of Serech) – miejsce ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Pojawia się w Silmarillionie. Jego położenie jest zaznaczone na mapie Beleriandu dołączonej do książki.

Były to wielkie moczary położone na północ od Przełomu Sirionu, między górami Ered Wethrin a Dorthonionem. Podczas kolejnych Bitew o Beleriand często dochodziło tam do walk. W trakcie Dagor-nuin-Giliath Celegorm, jeden z synów Fëanora, zepchnął na moczary i zniszczył tam znaczne siły orków. W późniejszym czasie szczególnie znane były z dwóch wydarzeń: podczas Dagor Bragollach Finrod Felagund został tam otoczony przez orków, lecz uratował go Barahir; w trakcie Nirnaeth Arnoediad bronili się przy moczarach Húrin i Huor na czele resztek ludzi z Dor-lóminu, dopóki nie zostali wycięci w pień przez żołdaków Morgotha. Moczary przetrwały do końca Pierwszej Ery, kiedy to zniszczony został Beleriand podczas Wojny Gniewu.

Słowo Serech pochodzi z sindarinu.

Przypisy

Bibliografia 
 J.R.R. Tolkien, Silmarillion, wyd. 10, przeł. Maria Skibniewska, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2004, 
 Robert Foster, Encyklopedia Śródziemia, przeł. Andrzej Kowalski, Tadeusz A. Olszański, Agnieszka Sylwanowicz, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2003, 
 Karen Wynn Fonstad, Atlas Śródziemia, wyd. 2, przeł. Tadeusz A. Olszański, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2007,

Linki zewnętrzne 
 ; źródło Encyclopedia of Arda

Geografia Beleriandu